Nová Dedina, gemeente in Slowakije
Nová Dědina, gemeente in Tsjechië